Mawsonia — род вымерших лопастепёрых рыб из семейства мавсониевых (Mawsoniidae) отряда целакантообразных. Самые большие рыбы из этой группы. Длина составляла до нескольких метров. Представители рода жили в меловом периоде (альбский и сеноманский века, 112—99 млн лет назад). Ископаемые остатки найдены в Африке и Южной Америке. Род был впервые описан британским палеонтологом Артуром Смитом Вудвордом в 1907 году.

Филогения

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на июнь 2020 года в род включают 6 вымерших видов:
 
 
 
 
 
 
Другие источники указывают ещё 2 вымерших вида, относящиеся к этому роду:

Примечания

Литература 
 History of the Coelacanth Fishes by Peter Forey.
 Discovering Fossil Fishes by John Maisey and John G. Maisey.
 A Pictorial Guide to Fossils by Gerard Ramon Case.
 The Lost Dinosaurs of Egypt by William Nothdurft and Josh Smith.
 Famous Dinosaurs of Africa by Anusuya Chinsamy-Turan.
 The Rise of Fishes: 500 Million Years of Evolution by John A. Long.
 Evolution of Fossil Ecosystems by Paul Selden and John Nudds. 

Вымершие целакантообразные
Рыбы мелового периода
Фоссилии, описанные в 1907 году